Malibu kan duiden op:
 Malibu (Californië), een voorstad van Los Angeles
 Malibu (drank), een zoete drank op rumbasis.
 Malibu (Miley Cyrus), een single van Miley Cyrus.
 Malibu (Patricia Paay) (1978), een single van Patricia Paay